Haplocheirus sollers — юрський динозавр з родини Alvarezsauridae, знайдений у КНР і описаний як примітивний представник своєї родини.

Вік 
Рештки (IVPP V15988) мають вік близько 160 млн років (між 161,2 і 158 млн років) і виявлені в 2005 році в : en: Shishugou Formation у Джунгарії (Junggar Basin) на північному заході Китаю (Синьцзян-Уйгурський автономний район). Їх дослідження завершилося тільки в 2010 році. Ця знахідка «зістарила» родину майже на 60 млн років, так як попередній рекордсмен з Alvarezsauridae мав вік 95 млн років. Новий вид також старший від найдавнішого відомого птаха — археоптерикса більш ніж на 15 млн років.

Опис 

Збережені частини голотипа завдовжки близько 140 см, а вся тварина оцінюється завдовжки в 190—230 см. Доросла особина завдовжки до 230 см. Маса тіла становила — 15 кг. Мається ознака, характерна для сучасних птахів: на нижніх кінцівках у H. sollers чотири пальці. Але четвертий палець дивиться не назад (як у птахів), а вбік. Будова хребта нового виду древніх ящерів також дуже нагадує пташине.

Нижні кінцівки великі, мають гострі кігті, що свідчить про хижий спосіб життя (ймовірно, харчувалися дрібними плазунами).

Класифікація 
За даними філогенетичного аналізу, проведеного авторами першоопису (Choiniere et al., 2010) новий рід і вид є найбільш базальними представниками родини Alvarezsauridae (маленькі й схожі на птахів динозаври, систематичне положення яких дискутується). Імовірно, представники цієї клади спочатку еволюціонували в Азії. Рід Haplocheirus також є одним з найбільших представників альваресзавридів. А це означає, що Alvarezsauridae поступово зменшувалася в розмірах.

Систематичне положення показано на кладограмі:

Література 
 Choiniere Jonah N., Xu Xing, Clark James M., Forster Catherine A., Guo Yu, Han Fenglu. A basal alvarezsauroid theropod from the early Late Jurassic of Xinjiang, China // Science. — 2010. — Vol. 327. — P. 571—574.
 Richard Stone Bird-Dinosaur Link Firmed Up, And in Brilliant Technicolor . — Science. — 29 January 2010. — Vol. 327, no. 5965. — P. 508.

Ресурси Інтернета 
 Doreen Walton New dinosaur discovery solves evolutionary bird puzzle  BBC News, 28/01/2010

Вимерлі тварини, описані 2010
Динозаври юрського періоду
Палеонтологія